Raynor Park ist der Name folgender Parkanlagen in den Vereinigten Staaten:

 Raynor Park (Kalifornien), im Santa Clara County, Bundesstaat Kalifornien 
 Raynor Park (Michigan), im Ingham County, Bundesstaat Michigan